L'océanite est une roche volcanique basaltique alcaline.
 Les Océanites sont de petits oiseaux de mer formant les familles Hydrobatidae et Oceanitidae.